Världsmästerskapet i ishockey 1950 var det 17:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 28:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 13 - 22  mars 1950 i London, Storbritannien.

Nio lag deltog i världsmästerskapet som delades upp i tre grupper för en inladande spelomgång. Från dessa grupper gick ettan och tvåan vidare till finalomgången gällande placeringarna ett till sex, under det att de sämst placerade lagen från de tre grupperna spelade om placeringarna sju till nio.

Kanada vann världsmästerskapet för 13:e gången före USA och Schweiz. Som bästa europeiska nation så vann Schweiz Europamästartiteln för fjärde gången. Den regerande världsmästaren, Tjeckoslovakien, ställde inte upp i turneringen.

Resultat

Inledande omgång

De nio lagen delades upp i tre grupper. De två bästa från varje grupp gick vidare till finalomgången, medan treorna fortsatte i placeringsomgången.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringomgång
De tre lag som inte nådde finalomgången, spelade om placeringarna sju till nio.

Finalomgång
De två bäst placerade lagen från den inledande omgångens gruppspel gick vidare till finalomgång, som avgjorde placeringarna ett till sex.

Slutställning

Laguppställningar

Sverige
Målvakter: Arne "Brand Johan" Johansson, Lars Svensson
Backar: Åke "Plutten" Andersson, Rune Johansson, Åke Lassas, Börje Löfgren, Sven Thunman
Forwards: Hans Adrian, Göte "Vicke Hallon" Blomqvist, Stig "Stickan" Carlsson, Rolf Eriksson-Hemlin, Erik "Epa" Johansson, Gösta "Lill-Lulle" Johansson, Stig Jönsson, Holger Nurmela, Rolf Pettersson, Hans Öberg

1950 i Storbritannien
Internationella ishockeytävlingar i Storbritannien
Ishockeysäsongen 1949/1950
Internationella sportevenemang i London
1950
Ishockey i England
London under 1900-talet